Протезування — медико-технічна дисципліна, що займається питаннями компенсації відсутньої або лікуванням порушеної функції органів опори і руху за допомогою спеціальних механічних пристроїв — протезів. Протезування, що є суміжною дисципліною між медициною і технікою, тісно пов'язане з ортопедією, травматологією і відновлювальною хірургією та ін. Хоча протезування як окрема дисципліна відокремилась у XIX столітті, відомості про нього трапляються ще у стародавні часи — у грецького історика Геродота, римського історика Плінія та інших.

Розрізняють такі основні види протезування:
 анатомічне — виготовлення штучних кінцівок — протезів рук і ніг, зубів, очей, носа, молочних залоз тощо;
 у тому числі ендопротезування — імплантація штучних матеріалів (судин, суглобів) у внутрішнє середовище організму;
 лікувальне — ортопедичні вироби — корсети, взуття, бандажі тощо.

Окремим видом протезування є виготовлення слухових апаратів.

Джерела 
 

Засоби реабілітації